Штень  — українське прізвище.

Персоналії 
 Андрій Штень (1886—1963) — український громадський діяч
 Степан Штень (* 1948) — український футбольний функціонер

Примітки 

Українські прізвища